Couture peut désigner :
 couture, l'activité de coudre.
 couture, dans la fabrication d'un vêtement, l'assemblage de deux ou plusieurs pièces à l'aide d'un fil à coudre ;
 haute couture, le secteur professionnel dans lequel exercent les créateurs de vêtements de luxe.
 couture, en ancien français, une culture (agriculture), un champ labouré ou une terre ensemencée mis en culture directement par le seigneur, contrairement à la tenure dont le tenancier peut avoir un statut variable.

Patronyme 

 Arlette Couture, dite Arlette Cousture (1948-), écrivaine québécoise ;
 Armand Couture (1930-2022), ingénieur civil québécois ;
 Carol Couture (1945-), professeur et archiviste québécois ;
 Charlélie Couture (1956-), artiste français ;
 Clément Couture (1939-2021), administrateur et homme politique québécois ;
 Francine Couture (1946?-), écrivaine québécoise ;
 Gerry Couture (1925-1994), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Guillaume Couture (1851-1915), compositeur québécois ;
 Guillaume Couture (1618-1701), héros de la Nouvelle-France et premier colon de la Pointe-Lévy ;
 Guillaume-Martin Couture (1732-1799), dit « Couture le Jeune », un architecte français, frère de Joseph-Abel Couture ;
 Jacques Couture (1929-1995), homme politique et jésuite québécois ;
 Jean Couture (1924-2016), médecin et professeur québécois ;
 Jean Papineau-Couture (1916-2000), musicien québécois, petit-fils du compositeur Guillaume Couture ;
 Jean-Baptiste Couture (1651-1728), professeur de rhétorique et traducteur français ;
 Jean-Guy Couture (1929-2022), évêque canadien ;
 Jean-Thomas Couture (1959-), chanteur et acteur français sous le nom de Tom Novembre, frère de CharlÉlie Couture ;
 Joseph-Abel Couture (173?-179?), dit « Couture l'Aîné », architecte français du  ;
 Julie Couture (1974-), journaliste québécoise ;
 Léonce Couture (1832-1902), professeur, érudit et écrivain français ;
 Lise-Anne Couture (1959-), architecte canadienne ;
 Logan Couture (1989-), joueur de hockey sur glace, petit-fils du musicien Bob Couture ;
 Marcel Couture (1927-1999), journaliste et gestionnaire québécois ;
 Maurice Couture (1926–2018), archevêque de Québec ;
 Paul Couture (1833-1913), agriculteur et homme politique québécois ;
 Pierre Couture (1909-1984), ingénieur français, et patron du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;
 Pierre Couture (19?-), physicien et ingénieur québécois ;
 Rosario Couture (1905-1986), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Sandra Couture (1983-), footballeuse canadienne ;
 Thomas Couture (1815-1879), peintre français ;
 Victor Couture (1782-1828), marin français ;
 Xavier Couture (1951-), producteur de télévision français ;
 Yamée Couture (19?-), chanteuse et comédienne française, fille de Charlélie Couture.

Toponyme

Australie 
 cap Couture, un cap qui constitue le point le plus méridional de l'île Bernier ;

Belgique 
 Couture-Saint-Germain, un village faisant partie de la commune de Lasne (Brabant wallon) ;

Canada 
 rivière des Couture, un affluent de la rivière à la Scie (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la ville de Lévis, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;

France 
 Couture, une commune de la Charente ;
 Couture, une ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Monestier ;
 Couture-d'Argenson, une commune des Deux-Sèvres ;
 Couture-sur-Loir, une commune de Loir-et-Cher ;
 Metz-en-Couture, une commune du Pas-de-Calais ;
 Villiers-Couture, une commune de la Charente-Maritime.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme français
Patronyme québécois
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France